Кубок Израиля по футболу 2016/17 года — 78-й розыгрыш Кубка Израиля по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала (по сумме 2 матчей)

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Израиля по футболу 2016/2017

2016/2017
Спорт в Израиле в 2016 году
Спорт в Израиле в 2017 году
Израиль